Dubai Duty Free Tennis Championships 2014 (kobiety)
 Dubai Duty Free Tennis Championships 2014 (mężczyźni)